HMAV je lodní prefix používaný pro některé britské vojenské lodě. Může znamenat:
 Her Majesty's Army Vessel, současný význam
 Her Majesty's Armed Vessel, do 20. století

Reference